Keith kan som auktorsförkortning betyda:

 David A. Keith
 Denis Keith
 Ronalda Keith
 James Keith

Robotskapade auktorsförkortningar